Crookston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crookston (Minnesota)
Crookston (Nebraska)